Лондонский саммит G-20 2009 года — вторая встреча глав государств и правительств стран Группы двадцати, посвященная мировому финансовому кризису. Состоялся 1 апреля 2009 года в Лондоне, Великобритания.

Основными целями саммита являлись:
 Продолжение обсуждения, начатого на антикризисном саммите в Вашингтоне.
 Обсуждение мирового финансового кризиса
 Обсуждение необходимых действий по предотвращению глобальной рецессии, дефляции, укреплению финансового сектора и недопущению протекционизма
 Обсуждение усиления глобальной финансовой и экономической системы
 Обсуждение перехода мировой экономики к устойчивому росту

Позиция России 

16 марта 2009 года на сайте Президента России появились «Предложения Российской Федерации к саммиту „Группы двадцати“ в Лондоне (апрель 2009 года)».

В них предлагались следующие направления по реформированию мировой финансовой системы регулирования:
 Повышение легитимности и результативности международных институтов регулирования на новой конвенциальной основе.
 Укрепление устойчивости мировой финансовой системы путём развития диверсифицированной системы резервных валют и финансовых центров.
 Формирование современной системы управления рисками, адекватной степени развития финансовых технологий.
 Формирование системы стимулов к рациональному поведению участников финансовых рынков, основанному на сбалансированной оценке рисков и оценке получаемых возможностей.

Для реализации этих направлений Россия предлагает:
 Принять международные обязательные стандарты в области макроэкономической и бюджетной политики.
 Поддерживать внутренний спрос умеренно, не допуская повышения инфляции, значительного бюджетного дефицита и увеличения государственного долга. Предусмотреть согласованные действия регуляторов по сдерживанию спекулятивных сделок и операций на финансовом рынке на различных этапах экономического цикла.
 Разработать и принять международное соглашение, определяющее глобальные стандарты регулирования и надзора в финансовом секторе — Standard Universal Regulatory Framework (SURF).
 Подготовить исследования сценариев реформирования международной валютно-финансовой системы, имея в виду расширение перечня валют, используемых в качестве резервных, или создание наднациональной резервной валюты, эмиссия которой будет осуществляться международными финансовыми институтами. Результаты вынести на обсуждение министров финансов и председателей центральных банков стран «Группы 20».
 Провести радикальную реформу МВФ, значительно увеличить ресурсы этого фонда.
 В условиях кризиса развитым странам мира сконцентрироваться на поддержке наиболее бедных и уязвимых слоёв населения в развивающихся странах, а также финансировании инфраструктурных проектов, создающих основу для экономического роста и одновременно обеспечивающих решение проблемы занятости.
 Разработать и запустить на международной основе специальные программы повышения финансовой грамотности населения.
 Использовать концепцию энергоэффективного роста на этапе выхода из кризиса.

Итоги 

Были приняты несколько документов:
 План действий по выходу из глобального финансового кризиса
 Заявление об укреплении финансовой системы
 Заявление о направлении ресурсов через международные финансовые учреждения

Было решено значительно увеличить ресурсы МВФ — до 750 млрд долларов США, поддержать новые ассигнования СПЗ в размере 250 млрд долларов США, выделить по меньшей мере 100 млрд долларов США в поддержку дополнительного кредитования по линии МБР, обеспечить поддержку финансирования торговли в объеме 250 млрд долларов США, задействовать дополнительную выручку от согласованных продаж золота МВФ для финансирования беднейших стран на льготных условиях.

Будет создан новый Совет по финансовой стабильности (СФС) с расширенным мандатом, являющийся преемником Форума финансовой стабильности (ФФС) в составе всех стран «Группы двадцати», стран ФФС, Испании и Европейской комиссии.

Инцидент с прослушкой телефонов 

Скандал с прослушкой телефонов делегатов Лондонского саммита 2009 года разгорелся в июне 2013 года, когда экс-агент Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден передал двум газетам (Washington Post и Guardian) секретные материалы о деятельности американских спецслужб во время работы саммита G-20. Прослушка осуществлялась в отношении президента России Дмитрия Медведева, а также высокопоставленных лиц делегаций из Турции и ЮАР.

Ссылки 

 Английский правительственный сайт, посвященный Лондонскому саммиту G-20 (на англ.)

См. также 
 Антикризисный саммит G20
 Саммит G-20 в Питтсбурге (2009)

Примечания 

2009 год в экономике
2009 год в политике
2009 год в Лондоне
2009 год в международных отношениях
События 1 апреля
Апрель 2009 года